Петровац има више значења:

градови:

 Петровац на Млави, градско насеље и седиште истоимене општине у Србији
 Петровац на Мору, градско насеље у општини Будва, Црна Гора
 Босански Петровац, раније Петровац, град и седиште истоимене општине у Федерацији БиХ, БиХ
 Бачки Петровац, градско насеље и седиште истоимене општине у Војводини, Србија

насеља у Србији:

 Петровац (Прокупље), насеље у граду Прокупљу
 Петровац (Пирот), насеље у граду Пироту
 Петровац (Лебане), насеље у општини Лебане
 Петровац (Лесковац), насеље у граду Лесковцу
 Петровац (Трговиште), насеље у општини Трговиште

насеље у Северној Македонији:

 Петровец, раније Скопски Петровац, насељено место и седиште истоимене општине

општине:

 Општина Петровац, општина у Републици Српској, БиХ
 Општина Петровац на Млави, општина у Србији
 Општина Босански Петровац, раније општина Петровац, општина у Федерацији БиХ, БиХ
 Општина Бачки Петровац, општина у Војводини, Србија
 Општина Петровец, општина у Северној Македонији

месна заједница у Србији:

 Петровац (Крагујевац), месна заједница у Крагујевцу

биљке:

 Петровац (биљка), биљка из породице ружа
 Красуљак, биљка из породице главочика